Das ITF Women’s Circuit Quanzhou 2016 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Quanzhou. Das Turnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 21. bis 27. März 2016 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Quanzhou